Les Gagnants, roman de l'écrivain argentin Julio Cortázar (1960). 
 Les Gagnants, film français (comédie) de l'humoriste AZ et Laurent Junca (2022).